Кидин — фамилия; имеет женскую форму Кидина.
 Кидин, Александр Николаевич (1909—1959) — советский государственный и партийный деятель, председатель Смоленского облисполкома (1945—1950).
 Кидин, Иван Николаевич (1913—1972) — советский учёный, директор Московского института стали (1951—1961).
 См. также 
 Кидин-Нинуа — правитель г. Ашшура, правил приблизительно в 1615—1601 годах до н. э.